Ağdərə kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Akdere (ort i Azerbajdzjan), Khizi Rayon, 
 Martakert (ort i Azerbajdzjan), Tärtär, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar